Jordi Portabella i Calvete (Barcelona, 1961), polític català, president del grup municipal a l'ajuntament de Barcelona d'ERC
 Pere Portabella i Ràfols (Figueres 1929), director, guionista i productor de cinema català 
 Josep Pratdesaba i Portabella (Vic, 1870 – 1967), astrònom i científic vigatà
 Roser Bofill Portabella (Barcelona, 1931), periodista catalana, directora de la revista El Ciervo i Foc Nou.